Хрон (бог времена), примордијални бог из грчке митологије
Хрон (Титан), титан из грчке митологије
Крон (Француска), насеље и општина у Француској

Види још 
 Хрон (вишезначна одредница)
 Кронос (вишезначна одредница)
 Хронос (вишезначна одредница)